Große Packhofstraße bezeichnet:
* Große Packhofstraße (Dresden)
 Große Packhofstraße (Hannover), seit dem Mittelalter unter verschiedenen Namen bezeichneter Verkehrsweg in Hannover

Siehe auch:
 Kleine Packhofstraße